Knut Bosson kan syfta på bland andra de båda samtida:

 Knut Bosson (Grip), riddare
 Knut Bosson (Natt och Dag), biskop